Due unità della Armada de la República Argentina hanno portato il nome di ARA Libertad:

  - corazzata costiera varata nel 1892 e radiata nel 1947
  - nave scuola a vela varata nel 1956 e ancora in servizio